Влади́мир Бессо́нов:
 Бессонов, Владимир Анатольевич (род. 1934) — советский и российский химик.
 Бессонов, Владимир Васильевич (род. 1958) — советский футболист.
 Бессонов, Владимир Иванович (род. 1966) — депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ.
 Бессонов, Владимир Петрович (1938—2008) — советский испытатель парашютно-авиационной техники, заслуженный парашютист-испытатель СССР, участвовал в установлении 14 мировых парашютных рекордов.